La Virgen con el Niño y dos ángeles puede hacer referencia a:

la Virgen con el Niño y dos ángeles de Sandro Botticelli; o
la Virgen con el Niño y dos ángeles, o Virgen de la granada de Fra Angelico.